Banana Split (1990) é o álbum de estreia pelo girl group Banana Split, lançado em 1990 com Selo Continental.

Ficha Técnica
 Direção Artística: Matheus Nazareth
 Gerência Artística: Mauro Almeida
 Produzido por Mr. Sam para Promoarte Promoções Artísticas Ltda.

Faixas

Lado A

Lado B

Single de Vem Lambadear Comigo

Vem Lambadear Comigo é a single pelo grupo feminino brasileiro Banana Split, lançado em LP de 1990.

Ficha Técnica (Single)
 Produtor gráfica: Gravações Elétricas S/A - Discos Continental
 Co-produção: Discofita Distribuição Ltda.
 Direção artística: Matheus Nazareth

Álbuns de Continental
Álbuns de estreia de 1990
Álbuns da Banana Split